Коламбіана:

Коламбіана — округ в штаті Огайо
 Коламбіана — місто, штат Алабама
 Коламбіана — місто, штат Огайо